Макуба () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Мартиніка. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7100 км на південний захід від Парижа, 32 км на північ від Фор-де-Франса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 350 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 911,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 сайт Туристичне бюро.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мартиніка

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мартиніка